Му́рманск (в 1916—1917 годах — Рома́нов-на-Му́рмане, , ) — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население —  чел. (). Город, соответствующий категории областного значения, образует городской округ.

Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом. Мурманск находится на скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря. Один из крупнейших портов России. Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт, что выгодно отличает его среди портов Севера и Северо-Запада России.

За оборону от немецких войск в годы Великой Отечественной войны Мурманску 6 мая 1985 года присвоено звание Города-героя. Награждён орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Золотая Звезда».

С 1 января 2021 года на уровне муниципального устройства получил наименование городской округ город-герой Мурманск.

Этимология 
«Мурманами», «урманами» русские называли норвежцев, норманнов. Позднее это название было перенесено и на землю, где происходили события с участием иностранцев. «Мурманом» стали называть побережье Баренцева моря, соседнее с Норвегией, а затем и весь Кольский полуостров. Соответственно, название «Мурманск» означает «город на Мурмане».

По мнению кольского краеведа, доктора исторических наук, И. Ф. Ушакова, слово «мурман» произошло от слова «norman», что в переводе со скандинавских языков означает «северный человек». Звук «n» на русской почве изменился в «m» вследствие сложной диссимиляции-ассимиляции носовых звуков в соседних слогах: н-м-н > м-м-н. Что касается произношения звука «o», то он в этом слове по сей день произносится как «у» в норвежском и шведском языках.

История города

Основание 
Планы устройства портового города за полярным кругом появились в 1870-х годах. Первые изыскатели пришли на Мурман для разведки новых мест в 1912 году. Через три года,  года, во время Первой мировой войны, на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря был основан Мурманский морской порт и при нём — портовый посёлок Семёновский, названный по имени бухты, где сооружались причалы. Создание порта было связано со стремлением России получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей. Идея о создании города Романова была озвучена в докладе министра путей сообщения А. Ф. Трепова «По поводу учреждения на Мурманском побережье города», которая была одобрена  года императором Николаем II.  Николаем II была наложена резолюция назвать новый город Романов‑на‑Мурмане. Официальной датой основания города считается  года. В этот день на невысоком холме, где сейчас располагается Дворец культуры и народного творчества имени С. М. Кирова, состоялась торжественная церемония закладки храма в честь покровителя мореплавателей Николая Мирликийского. Город стал последним городом, основанным в Российской империи. Зимой 1916—1917 гг. военные суда Антанты встали на якорь в Кольском заливе.  года, после Февральской революции, он получил своё нынешнее название — Мурманск.

Революция и интервенция 
В 1917 году после Октябрьской революции в Петрограде, в Мурманске был создан временный революционный комитет, во главе которого встали большевики. Но в связи с заключением Брестского мира с военных судов Антанты в марте 1918 года на берег был высажен вооружённый десант — это стало началом интервенции. В 1919 году власть в городе перешла к белогвардейцам, а Временное правительство Северной области признало верховную власть адмирала Колчака. Осенью 1919 года войска Антанты были вынуждены эвакуироваться из Мурманска. 21 февраля 1920 года в городе произошло антибелогвардейское восстание, советская власть утвердилась в городе 13 марта с приходом регулярных частей Красной армии.

Предвоенные годы 
К началу 1920-х годов Мурманск насчитывал менее двух с половиной тысяч жителей и находился в упадке. Промышленность была представлена в основном кустарными артелями, рыбный промысел пришёл в упадок. Городской пейзаж составляли две-три улочки одноэтажных домов, перенаселённые рабочие бараки, беспорядочное скопление лачуг, приспособленные под жильё железнодорожные вагоны, брошенные интервентами «чемоданы» — дома из гофрированного железа с полукруглой крышей. Один из районов города получил прозвище «красная деревня» из-за теплушек красного цвета, приспособленных для жилья.

В 1920—1930-е годы, в связи с изменением административно-территориального деления, город неоднократно менял свой статус. В 1921 году Мурманск стал центром одноимённой губернии.

Со второй половины 1920-х годов город стал быстро развиваться, поскольку у Советского Союза возникла стратегическая потребность в обустройстве крупного порта, транзит через который не зависел бы от отношений с соседними странами. Прокладывались улицы с деревянными тротуарами и рядами одно- и двухэтажных рубленых домов. В 1927 году появилось первое многоэтажное здание из кирпича, сохранившееся до наших дней. С 1927 года Мурманск — центр одноимённого округа в составе Ленинградской области. С 1933 года Мурманск являлся одной из баз снабжения и судоремонта для Северного флота. Помимо военно-стратегических целей, через порт осуществлялось морское сообщение со строящимся Норильским ГМК, развитие мурманского порта преследовало и задачу увеличения уловов рыбы: в городе на месте прежнего военного предприятия по рыбообработке и судоремонту был создан рыбный порт, который начал быстро развиваться и уже через несколько лет обеспечивал поставки в другие районы СССР по двести тысяч тонн рыбы ежегодно.

В 1934 году по Мурманску — от северной окраины до южной части города — пошёл первый маршрутный автобус. Тогда же по железнодорожной магистрали начал курсировать до Ленинграда экспресс «Полярная стрела». С 1938 года Мурманск — центр Мурманской области. В 1939 году впервые в городе началась укладка асфальта на улице Ленинградской.

Мурманск в Великой Отечественной войне 

К началу Великой Отечественной войны в Мурманске насчитывалось уже несколько десятков кирпичных и каменных зданий, а население города достигло 120 тысяч жителей. В ходе Великой Отечественной войны Мурманск неоднократно подвергался атакам с воздуха, начиная с 22 июня 1941 года. 24 июня зенитчики армии и Северного флота открыли свой боевой счёт, сбив 2 немецких бомбардировщика. Для защиты города, порта и железнодорожного узла был создан Мурманский бригадный район ПВО. Дислоцированная в Заполярье 150-тысячная германская армия имела директиву Гитлера захватить город и мурманский порт, через который шли грузы из стран-союзниц для снабжения страны и армии по ленд-лизу. По расчётам немецкого командования, Мурманск должен был быть взят за несколько суток. Дважды — в июле и сентябре немецкие войска предпринимали генеральное наступление на Мурманск, однако оба наступления провалились. После того как советские войска на дальних подступах к городу отразили наступление, немцы перешли к методичному разрушению силами авиации города, порта и железнодорожного узла, совершая в отдельные дни до пятнадцати-восемнадцати налётов и сбросив за годы войны в общей сложности 185 тысяч бомб и совершив 792 налёта. По количеству и плотности нанесённых по городу бомбовых ударов среди советских городов Мурманск уступает лишь Сталинграду. В результате бомбардировок было уничтожено три четверти построек, особенно пострадали деревянные дома и строения. С июня 1941 по начало июня 1942 года в городе были разрушены каждое третье административное, производственное и жилое здания, в порту потоплены 7 боевых кораблей, 10 союзных транспортов и 31 иное судно. Убедившись, что надежд овладеть городом в летней кампании 1942 года тоже нет, немцы попытались полностью уничтожить город, предприняв одну за другой 4 массированные бомбардировки. Наиболее тяжёлой была бомбардировка 18 июня 1942 года, когда на город было сброшено около 12 000 зажигательных и около 60 фугасных авиабомб. Германские самолёты сбрасывали на преимущественно деревянный город, в основном, зажигательные бомбы; чтобы затруднить борьбу с пожарами, применяли смешанные бомбардировки с использованием осколочных и фугасных бомб. Из-за сухой и ветреной погоды пожар распространился от центра до северо-восточных окраин Мурманска. После этих налётов в городе оказались уничтожены свыше 80 % всех зданий. Всего за годы войны над Мурманском было сбито 103 немецких самолёта (8 в 1941 году, 59 в 1942 и 36 в 1943).

7 октября 1944 года советские войска начали в Заполярье Петсамо-Киркенесскую наступательную операцию, и угроза Мурманску была снята.

Послевоенные годы 
К концу Великой Отечественной войны город был практически полностью сожжён. Сохранились лишь портовые сооружения и центральная, состоящая, в основном, из каменных домов, часть города. В ноябре 1945 года по решению правительства Мурманск был включён в число пятнадцати городов страны, наряду с Москвой и Ленинградом, восстановление которых объявлялось первоочередной задачей. На развитие города было выделено 100 миллионов рублей. В первые послевоенные годы были построены промышленные предприятия, причальные линии, объекты социальной инфраструктуры, телевизионный комплекс. Город был восстановлен к началу 1950-х годов. 30 сентября 1958 года в черту города включён рабочий посёлок Нагорновский.

К 1952 году объём жилой площади в городе достиг довоенного уровня, а ещё через десять лет жилой фонд увеличился втрое. После ввода в строй в 1962 году домостроительного комбината вместо кирпичных домов стали строиться типовые панельные.

Значительное расширение территории Мурманска пришлось на 1970-е — начало 1980-х годов. Подвиг добровольцев-строителей, восстанавливавших город в период войны, увековечен в памятнике «В честь строителей, погибших в 1941—1945 годах», открытом в 1974 году.

Современность 
Активное строительство жилых домов в городе было прервано в начале 1990-х годов. За это время был возведён Восточный микрорайон, город расширился с трёх сторон — севера, востока и юга. Позже в 2000-х возводили крупные гипермаркеты и супермаркеты в пустующих местах. В 2016 году Мурманск отпраздновал 100-летний юбилей.

В 2015 году в состав города из ЗАТО г. Североморск включён посёлок городского типа Росляково.

Награды 

В 1971 году за успехи, «достигнутые трудящимися города в выполнении заданий по развитию промышленного производства», город награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1982 году за мужество и стойкость, проявленные жителями в борьбе с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, город награждён орденом Отечественной войны I степени. В 1985 году за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне городу Мурманску присвоено звание «Город-герой» с вручением высшей награды Советского Союза ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Город отмечен на аллеях городов-героев во многих городах, получивших это звание, на аллее ветеранов Второй мировой войны в Вашингтоне (США).

География

Географическое положение 
Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом, крупнейший город культурно-этнического региона Лапландия. Город вытянулся более чем на 20 километров вдоль скалистого восточного побережья Кольского залива, в 50 километрах от выхода в открытое море. Мурманск находится в 1490 километрах к северу от Москвы и в 1020 километрах к северу от Санкт-Петербурга. В 16 км к северо-востоку от города расположено закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) город Североморск, база Северного флота. Между Североморском и Мурманском расположен посёлок-спутник Сафоново, который относится к ЗАТО. Ближайший сосед с юга — древний город Кола. Мурманск, расширяясь, уже достиг южными микрорайонами окраин этого города. С запада и востока город окружают лесные массивы. Самая высокая точка Мурманска — сопка Солнечная горка на восточной границе города высотой 305 метров.

Часовой пояс 

В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Мурманске наступает в 12:48.

Климат 
Город находится в атлантико-арктической зоне умеренного климата. Климат Мурманска формируется близостью Баренцева моря (ниже таблица температуры его воды), влияние которого усиливает тёплое Северо-Атлантическое течение. Этот фактор способствует сильному отличию климата Мурманска от климата большинства городов, расположенных за Северным полярным кругом. В отличие от многих северных городов, в Мурманске наблюдаются высокие для Севера зимние температуры воздуха. Средняя температура января — февраля в Мурманске примерно −10… −11 °C. Сильные морозы бывают редко, и эпизодически бывают оттепели. Из-за близости тёплых воздушных масс, несомых течением Гольфстрим, наступление холодной погоды в Мурманске обычно происходит примерно на один месяц позже, чем в других северных районах. Ветер в Мурманске имеет муссонный характер — зимой преобладают южные ветра с материка, несущие сухую морозную погоду в город, а летом — северные ветра с Баренцева моря, приносящие в Мурманск повышенную влажность воздуха и довольно прохладную летнюю погоду. Смена ветров происходит примерно в июне и сентябре. Средняя температура июля примерно +12…+13 °C, при этом две трети месяца держится дождливая и пасмурная погода, а температура воздуха сильно изменчива. Однако время от времени город достигают горячие континентальные воздушные массы с юга или с юго-востока, и тогда температура повышается до +25 °C, очень редко — выше +30 °C на непродолжительное время.
Большая часть осадков в Мурманске из примерно 500 мм в год выпадает с июня по сентябрь, пик пасмурных дней и дней с осадками приходится на август. Снег лежит в городе в среднем 210 дней и полностью сходит к маю (в окрестностях города снег может лежать до июня). Нередки снегопады в первой половине июня. Минимальная температура −39,4 °C была зафиксирована в Мурманске 6 января 1985 года и 27 января 1999 года, максимальная температура +32,9 °C — 9 июля 1972 года. Полярная ночь на широте Мурманска длится со 2 декабря по 11 января, полярный день — с 22 мая по 22 июля.

Рельеф 

Город расположен на восточном берегу Кольского залива, на 4 террасах. Очень сильны перепады высот. Самая высокая точка города — безымянная сопка на окраине высотой 305,9 метров. Самая низкая точка в городе — берег Кольского залива, совпадающая с уровнем моря.

Растительность 
В городе леса занимают 43 % от площади города, естественные природные насаждения преобладают на сопках, в Долине Уюта и на окраинах города. Там растительность представляет ели, сосны и берёзы. В городской черте много рябиновых насаждений, в центре города произрастают тополя, липы, ивы и лиственницы. Около железнодорожного вокзала растёт клён. Также распространены кустарники (жимолость, сирень, черёмуха). На одного жителя приходится 4 квадратных метра озеленения. Трава зеленеет с мая по октябрь.

Гидрография 

В городе множество озёр (Семёновское, Среднее, Большое, Питьевое, Окунёвое, Портянка, Ледовое, Глубокое, Карьерное, Рогозеро, Варничное, Чистое, безымянное озеро на улице Марата и др.). В черте Мурманска шесть родников и три ручья: Варничный, Трифонов и Фадеев, до индустриализации города в них водилась кумжа и сёмга. В северной части города протекает небольшая река Роста.

Планировка и застройка 

Город расположен на сопках, с сильными перепадами высоты, что определяет особенности планировки и застройки. Многие дома, стоящие на склонах, имеют ступенчатый фундамент и переменную этажность. Большинство домов в городе не превышают высоты в 9 этажей. Самым высоким зданием является восемнадцатиэтажный гостинично-деловой центр «Арктика». Основная застройка Первомайского района и восточной части Октябрьского (неофициально выделяемого в отдельный, «Восточный» район) — это панельные девятиэтажные здания. В центре города преобладают дома сталинской застройки, основная часть Ленинского округа состоит из «хрущёвок», в некоторых местах можно обнаружить послевоенные деревянные одноэтажные и двухэтажные дома-полубараки. Панельные девятиэтажки часто украшены разноцветной мозаикой, на улицах города можно найти раскрашенные камни — так мурманчане борются с цветовым голоданием: зимой в Мурманске основные цвета — белый и чёрный, а зима может длиться почти восемь месяцев.

Экологическое состояние 
Средняя радиация в городе 8—13 мкР/ч, что соответствует норме. Основные предприятия расположены в Промзоне и на берегу Кольского залива.

Уровень загрязнения атмосферы на 1997 год: низкий. Содержание пыли в атмосфере города ниже уровня санитарной нормы. Комплексный индекс загрязнения атмосферы города — 2,99, что ниже среднего по стране. Уровень загрязнения снижается с каждым годом.

Население 

Вплоть до 1930-х годов население Мурманска было невелико: в 1917 году в городе жили 1,3 тыс. человек, в 1920 — 2,5, в 1926 — 9 тыс. Бурный рост числа жителей начался с конца 1920-х годов и был связан с развитием Мурманского морского порта, созданием и обслуживанием советского Северного флота, строительством ряда гражданских и военных объектов на территории Мурманской области. При их сооружении активно использовался труд заключённых ряда ИТЛ системы ГУЛАГа, в которых единовременно содержалось до 8 тыс. человек. К 1939 году население Мурманска составляло 119 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны население города значительно выросло, поскольку к 1942 году Мурманск остался одним из нескольких портов, через который осуществлялась внешняя торговля СССР и поставки военной техники по ленд-лизу. В 40—50-е годы XX века город продолжал быстро наращивать людность, за эти два десятилетия она удвоилась. В дальнейшем увеличение числа жителей в среднем на 8 тыс. человек в год происходило как за счёт продолжающегося притока мигрантов из других регионов страны, так и за счёт естественного прироста (население Мурманской области долгое время было очень молодым). Занятость населения обеспечивалась за счёт развития в Мурманске сферы услуг.

Массовый отток населения из города произошёл уже в самом начале 1990-х, с 1989 по 1992 годы Мурманск покинули 28 тыс. человек. Основными причинами отъезда населения были резкое ухудшение экономической ситуации в городе, , а также больша́я социальная мобильность относительно молодого населения Мурманска. К 2002 году число жителей города сократилось на 150 тыс. по сравнению с 1989 годом, то есть почти на треть. Сопоставимая убыль среди городов с населением более 100 тыс. жителей была только в Грозном, разрушенном войной, Петропавловске-Камчатском и Магадане. Согласно данным текущего учёта населения, с момента переписи число мурманчан сократилось ещё более чем на 20 тыс. человек.

Отток населения молодых возрастов привёл к резкому ухудшению демографической ситуации. Если в 1990 году естественный прирост на 1000 жителей составлял 4,5 (рождаемость 10,5; смертность 6), то в 2005 году естественный прирост стал отрицательным и составляет 0,5 % в год. Резкий рост смертности связан с тем, что в преклонном возрасте сейчас находятся многочисленные поколения мурманчан, переселившихся в город в 1950—1970-х годах.

Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 307257 человек, из них 141130 мужчин (45,9 %) и 166127 женщин (54,1 %).

 Национальный состав
По переписи населения 2010 года из населения Мурманска 89,6 % процентов составляют русские, 4,6 % — украинцы, 1,6 % населения Мурманска — белорусы, татары — 0,8 %, а также 3,2 % других менее многочисленных национальностей.

Власть и политика

Административное деление 

Площадь города — 138,98 км². Город разделён на 3 внутригородские административно-территориальные единицы: ,  и  административные округа.

Они включают исторически сложившиеся микрорайоны Мурманска: Центр города, Больничный городок, Жилстрой, Петушинка, Планерное Поле, Гвардейский, Новое Плато, Скальный (Восточный), Роста, Зелёный Мыс, Промзона, Северное Нагорное, Южное Нагорное (Южный), Каменное Плато, Долина Уюта, Три Ручья, Дровяное, Абрам-Мыс, Росляково.

Органы власти

Местное самоуправление 
Представительный орган местного самоуправления — Совет депутатов города Мурманска — состоит из 30 человек, избираемых сроком на 5 лет.
До 2010 года исполнительную власть представлял мэр Мурманска, избираемый жителями города на прямых выборах.

С августа 2010 года, в соответствии с принятым решением Совета депутатов города Мурманска введена форма управления, при которой Глава муниципального образования избирается из числа депутатов сроком на 5 лет, при этом на него возлагаются полномочия председателя Городского совета.
Исполнительные функции возлагаются на Главу администрации Мурманска, назначение на должность которого производится на конкурсной основе и должно быть утверждено Советом депутатов. Договор может быть подписан на срок от 2 до 5 лет, но не дольше даты окончания полномочий Горсовета текущего созыва.

Областные 
В Мурманске находятся все законодательные, исполнительные и судебные органы власти Мурманской области. Правительство и администрация губернатора расположены в одном здании на проспекте Ленина, Мурманская областная дума — на улице Софьи Перовской, Мурманский областной суд — на улице Пушкинской.

Политика 
Первым мэром города был Олег Найдёнов. Он возглавлял городскую администрацию на протяжении 11 лет. Во время правления Найдёнова в городе был принят ряд социальных программ, а также появились «визитные карточки» Мурманска — маяк, Храм Спаса-на-водах и парк на Семёновском озере. 7 сентября 2003 года на выборах мэра города победил Геннадий Гурьянов, но уже через месяц из-за инсульта он оказался недееспособен. Через год он сложил полномочия. Осенью 2004 года прошли досрочные выборы, по результатам которых новым мэром был избран Михаил Савченко. В марте 2009 года Михаил Савченко проиграл Сергею Субботину во втором туре выборов мэра. В мае 2010 Субботин был отправлен в отставку горсоветом. Последующие главы города Степан Тананыкин, Алексей Веллер, Дмитрий Филиппов, Тамара Прямикова, Андрей Сысоев, Михаил Белошеев и Игорь Морарь избирались Советом депутатов.

После разделения полномочий в 2010 году, главами администрации Мурманска становились Андрей Сысоев (2010—2019), Евгений Никора (2019—2021) и Юрий Сердечкин (с 2022 года).

Экономика

Промышленность 
Основными отраслями экономики Мурманска являются рыболовство и рыбопереработка (до 2014 года работал рыбокомбинат). Домашний порт всех атомных ледоколов («Атомфлот»), морской транспорт («Мурманский морской торговый порт»), судоремонт, морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, металлообработка, пищевая промышленность, морская геология, геологоразведочные работы на шельфе арктических морей. Другие крупнейшие предприятия города: — «Мурманское морское пароходство», «Союз рыбопромышленников Севера», «Мурманский судоремонтный завод Минморфлота» (банкрот), «Севморпуть», «Арктикморнефтегазразведка», научно-производственное предприятие «Моргео» и крупнейший в рыбодобывающей отрасли «Мурманский траловый флот».

Основные виды выпускаемой в городе продукции включают изделия из рыбы, консервы, металлоизделия, промысловое оборудование, тару и упаковочный материал.

Торговые сети 
В городе действуют торговые предприятия множества федеральных и региональных торговых сетей, в том числе таких крупных как «Эльдорадо», «Связной», «Пятёрочка», «Магнит», «О’Кей», «DNS», «Детский мир», «М.Видео», «Спортмастер», «BERSHKA», «Reserved» и мн. др. В Мурманске также представлены крупные сети общественного питания, такие как «Вкусно — и точка», «Burger King», «Subway» и т. д

Гостиницы 
В городе развита гостиничная сеть. К крупнейшим гостиницам города относятся Azimut отель «Арктика», «Меридиан», «Park Inn Полярные Зори», «Моряк», «Огни Мурманска», «69 параллель», «Морская» и др.

Транспорт

Морской порт 
Основой экономики города является Мурманский морской порт — один из крупнейших незамерзающих портов в России. Его грузооборот в 2018 году составил 60,7 миллионов тонн. К порту приписаны все атомные ледоколы России. Порт Мурманск является штаб-квартирой Северного морского пути и управления морского транспорта Российской Арктики. В 1991—2017 годах мурманский порт являлся портом приписки барка «Седов», самого большого парусника в мире. В мае 2007 года было принято решение о создании в мурманском порту свободной экономической зоны. 15 октября 2010 года Мурманск был официально объявлен особой экономической зоной. Основная цель — создание мощной транспортно-торговой инфраструктуры, привлечение инвестиций и в конечном итоге развитие социальной сферы.

Мурманский порт состоит из трёх частей: Рыбный порт, Торговый порт и Пассажирский. В последние годы наблюдается тенденция вытеснения Торговым портом всех остальных из-за увеличения экспорта каменного угля и ряда других минеральных ресурсов, для приёма и хранения которых Мурманск имеет необходимую инфраструктуру. Значительно уменьшилось поступление рыбы, поскольку её стало выгоднее поставлять на экспорт, а не внутрь страны.

Железная дорога 

Большую роль в экономике города играет Октябрьская железная дорога. Несмотря на развитие автомобильного и морского транспорта большая часть грузов перевозится именно железнодорожным транспортом. Железная дорога в Мурманске электрифицирована, большая часть железнодорожных пассажирских и товарных перевозок осуществляется в южном направлении.

Автомобильное сообщение 

Мурманск находится на федеральной автомагистрали «Кола» (Р21, Санкт-Петербург — Норвегия). В 2005 году был открыт мост через Кольский залив, ставший самым длинным мостом за Полярным кругом, благодаря которому из Мурманска стало проще добираться до изолированных частей города на западном берегу Кольского залива. Также Мурманск является начальной точкой дороги «Лотта» на Финляндию.

Воздушное сообщение 

Аэропорт Мурманск находится в посёлке Мурмаши, в 24 км от города. Из него ежедневно осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, имеется также ряд рейсов в Архангельск, Симферополь, Тромсё (Норвегия) и Хельсинки (Финляндия), Турцию.

Городской транспорт 

Городской транспорт города представлен автобусами, троллейбусами и маршрутным такси. По состоянию на 2019 год мурманский троллейбус, самый северный в мире, имеет 4 действующих маршрута. В 1918—1934 годах в городе существовала линия узкоколейного бензомоторного трамвая, закрытая в связи с появлением автобуса. Автобусное и троллейбусное сообщение в городе осуществляет АО «Электротранспорт». 22 автобусных маршрута связывают между собой все районы города, а также близлежащие города и посёлки области. Катерное сообщение с районом Абрам-Мыс прекращено.

Связь 
Основные телекоммуникационные услуги в Мурманске включают в себя местную и внутризоновую телефонную связь, доступ к услугам междугородной и международной телефонной связи, доступ к сети Интернет по выделенным каналам (ADSL, Ethernet, Metro ethernet, FTTB, WiMAX, PON) и с помощью коммутируемого соединения, объединение корпоративных сетей. Операторы связи Мурманска и Мурманской области — ПАО «Ростелеком», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Мегафон», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ООО «Мурманские мультисервисные сети», ОАО «Колателеком», ООО «Престиж-Интернет».

Сотовая связь 
В городе, как и на территории области, работают 6 операторов сотовой связи стандарта GSM/LTE:
 «МТС»
 «Билайн»
 «МегаФон»
 «Tele2»
 «Ростелеком»
 «Yota»
 «СберМобайл»

Наука 
В советское время в Мурманске был создан Мурманский морской биологический институт, где исследуют состояние биоресурсов морей и проводят экологический мониторинг, Полярный геофизический институт и Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича (ПИНРО). Главной целью исследований научного коллектива последнего является разработка биологических основ рационального рыболовства в морях Восточно-Европейского бассейна и в Северной Атлантике, обеспечение рыбодобывающих организаций научно обоснованными прогнозами состояния сырьевой базы и условий промысла рыб и беспозвоночных. ПИНРО участвует в деятельности двухсторонних Смешанных Комиссий по развитию рыбохозяйственного сотрудничества с Норвегией, Фарерскими островами и Гренландией. В рамках двухсторонних проектов осуществляется кооперация с научными центрами Норвегии, Финляндии, Канады, Испании, Германии, Гренландии, Фарерских островов.

Образование 

На начало 2005/2006 учебного года в городе функционировало 188 образовательных учреждений, в том числе: 86 дошкольных учреждений, 6 прогимназий и 56 общеобразовательных учреждений. В 2006—2007 годах наметилась тенденция сокращения общеобразовательных учреждений: за два года были закрыты 4 образовательных учреждения. Причиной послужила малая рождаемость и отток населения города в другие регионы страны в начале 1990-х и, как следствие, небольшое количество учеников. Ещё в конце 1980-х некоторые мурманские школы работали в три смены и имели по 9 классов в параллели, сейчас же большинство школ работает в одну смену.

Полярная ночь вносит свои коррективы в учебный процесс: по требованию врачей с декабря по февраль уроки сокращены на 5 минут, введены дополнительные «февральские каникулы».

Благодаря близости к Арктике Мурманск был выбран как место расположения Арктического института искусств.

Подготовку специалистов различного профиля осуществляют: 4 высших, 7 средних, 7 начальных учебных заведений и 13 филиалов вузов Москвы и Санкт-Петербурга. На сегодняшний день в них обучается около 30 тысяч студентов, половина из них приходится на два университета города, Мурманский государственный технический университет и Мурманский арктический государственный университет.

1 сентября 2017 года открыт филиал Нахимовского военно-морского училища.

Культура 
В городе 4 дворца культуры, филармония и 5 клубных учреждений.

Музеи 
В городе существуют два областных музея: Мурманский областной краеведческий музей, созданный в 1926 году, и Мурманский областной художественный музей, открытый в 1989 году в одном из старейших каменных зданий Мурманска. В сентябре 2017 года в помещениях здания областной филармонии, принадлежащих МОХМ, открылся многофункциональный Культурно-выставочный центр Русского музея. В некоторых предприятиях и организациях имеются свои музеи, посвящённые истории или деятельности организаций, в том числе музей Северного флота, расположенный в Доме офицеров флота Ленинского района города. В мае 2009 года открыл свои двери музей освоения Арктики, уникальность которого заключена в расположении на борту атомного ледокола «Ленин». В сентябре 2018 года на базе Дворца культуры Ленинского округа был открыт Музей народного быта и традиционных ремёсел.

Театры 

В Мурманске работают три профессиональных театра. Старейшим является открытый в 1933 году Мурманский областной театр кукол, переехавший в 1946 году из Кировска. Крупнейшим в городе стал открытый в 1939 году Мурманский областной драматический театр. А в 1946 году из Полярного переехал Драматический театр Северного флота, созданный в 1936 году.

Филармония 
Мурманская филармония является домом для Мурманского Филармонического Оркестра, который был основан в 1999 году. Главным дирижёром на протяжении 6 лет был молодой Британский дирижёр Дамиан Иорио. Филармонический оркестр регулярно даёт концерты с участием солистов российской и мировой сцены в Мурманской области, С.-Петербурге и Скандинавии, а также проводит концертные постановки шедевров мировой оперы.

Кинотеатры 
На закате советской эпохи в городе работало 7 кинотеатров, ещё один строился. В связи с распадом централизованной системы кинопроката, кинотеатры «Северное сияние», «Утёс», «Аврора» были закрыты. «Мурманск» стал на некоторое время единственным кинотеатром — в оставшихся «Родине», «Атлантике» и «Мире» располагались вещевые рынки и магазины. Постепенно «Родина» и «Атлантика» вытеснили торговые ряды из своих помещений и снова стали работать как кинотеатры. В 2006 году в торгово-развлекательном центре «Форум» открылся кинотеатр «Кронверк синема». В 2008 году работу возобновил кинотеатр «Аврора», а кинотеатр «Родина» в 2009 году был закрыт на реконструкцию, которая по состоянию на 2015 год так и не началась. В 2011 году открылся миниплекс «Одиссея» с двумя кинозалами малой вместимости. В 2013 году открылся кинотеатр «Cinema51» с одним залом малой вместимости. В 2014 году в ТРК «Северное Нагорное» открылся кинотеатр сети «Мираж Синема». В конце 2015 года в торгово-развлекательном центре «Murmansk Mall» открылся кинотеатр «Северное сияние», включающий в себя восемь залов. В 2016 году закрылся кинотеатр «Cinema51», а в 2018 году — «Одиссея».

Библиотеки 
Всего в городе 38 библиотек, из них три областные: Мурманская областная научная библиотека, Мурманская областная детско-юношеская библиотека — крупнейшая за Полярным кругом специализированная библиотека для детей и молодёжи и Мурманская областная специальная библиотека для слепых; и центральная городская библиотека, имеющая разветвлённую сеть из 16 филиалов. На базе городской библиотеки реализуется муниципальная программа по созданию библиотек нового типа — информационных интеллект-центров, которые обеспечивают бесплатный доступ в Интернет, доступ к правовой и другой социально значимой информации.

Религия 
В Мурманске зарегистрированы 15 религиозных объединений. Самым крупным является Русская православная церковь, Мурманск является центром её Мурманской и Мончегорской епархии, а также Мурманской митрополии. В городе находится около десятка православных храмов, кафедра главы епархии и митрополии митрополита Митрофана располагается в Свято-Никольском кафедральном соборе.

Католическая церковь представлена храмом Святого Михаила Архангела. Также в Мурманске распространились религиозные объединения протестантского толка. Есть приход Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, в городе действуют организации баптистов, Свидетелей Иеговы, адвентистов седьмого дня и пятидесятников.

Ведётся строительство мечети.

Мурманское общество сознания Кришны — единственное официальное зарегистрированное в городе объединение, не относящееся к числу авраамических религий.

Мероприятия, проводимые в городе

День славянской письменности и культуры 
Благодаря мурманским писателям в столице Заполярья 24 мая 1986 года был возрождён праздник День славянской культуры и письменности, ставший впоследствии государственным. После этого Болгария в знак признательности Мурманску и мурманчанам подарила городу памятник Кириллу и Мефодию. Точная копия памятника, который находится у национальной библиотеки Болгарии, установлена у Мурманской областной библиотеки.

В Мурманске ежегодно 24 мая по центральным улицам города проходит шествие до памятника Кириллу и Мефодию.

Средства массовой информации 
Массовая печать появилась в Мурманске уже после Октябрьской революции и первым печатным органом новой власти стала газета «Полярная правда», которая начала издаваться с 23 февраля 1920 года и к 1928 году её тираж составлял 1600 экземпляров. «Полярная правда» стала кузницей кадров, из неё вышли многие журналисты и главные редакторы других мурманских газет. В настоящее время в городе выходит несколько десятков печатных изданий.

История радиовещания начинается в Мурманске с 1935 года, когда началось вещание программы «РВ-79» на волнах радиостанции РС-1. Развитие радиовещания продолжилось высокими темпами с 1960-х годов, была построена радиостанция РС-3, обеспечивающая трансляцию программ «Радио России» и «Маяк» в ДВ, СВ и УКВ диапазонах. С 1990-х годов в городе началось развитие FM диапазона, в 1996 году начала трансляцию программа местной студии вещания «69-я параллель».

Телевидение начало свою работу в Мурманске в 1957 году, к концу 1961 года передачи Мурманской студии телевидения стали доступны по радиорелейной линии и жителям Оленегорска, Мончегорска и Кандалакши. Телезрители получили возможность смотреть программы центрального телевидения с момента введения в строй станции космической связи «Орбита» в 1967 году, возможности телеприёма существенно расширились с появлением геостационарных спутников связи. В 1992 году в Мурманске начала работу первая негосударственная телекомпания ТВ-21.

Печать 
На территории города Мурманск издаются следующие печатные СМИ: Аргументы и Факты на Мурмане, Арктическая звезда, Вечерний Мурманск, Комсомольская правда — Мурманск, Мурманский вестник, Новый Весть-курьер, Полярная Правда (старейшее региональное издание в Мурманской области), Рыбацкая газета, Север строительный, Территория закона и Комета Мурманск.

Телевидение 
Телевизионное и радиовещание в г. Мурманск обеспечивается эфирными и кабельными операторами. Эфирное телевизионное вещание осуществляет филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ». После отключения 21.10.2019 аналогового телевидения продолжается вещание аналоговых каналов Че! (34 ТВК). В общественном доступе находятся пакеты эфирного цифрового телевидения (мультиплексы) РТРС-1 и РТРС-2. Региональные врезки ГТРК Мурман выходят в цифровом пакете РТРС-1 на каналах Россия 1, Россия 24 и Радио России, региональные врезки ТВ-21+ на канале ОТР. Охват цифровым эфирным телевизионным вещанием города обеспечивают четыре объекта ЦНТВ: «Мурманск» (ул. Шолохова, 36), «Кола» (ул. Кильдинское шоссе, 8), «Мурманская РС-3» (район водопада на реке Лавна) и «Росляково»

Региональные каналы НЖК и Арктик-ТВ представлены в сетях кабельных операторов и в сети Интернет.

Вещание в кабельных сетях осуществляют операторы: Мегафон (компания), ООО «Телетория» , Ростелеком, ЗАО «Телекоммуникационные сети — НОРДНЕТ», АО «РC Телеком» (жил. район Росляково), NetByNet.

Радиовещание в Мурманске 

Радиовещание в городе осуществляется компаниями:

Здравоохранение 
В городе действуют 18 больничных и 72 врачебно-амбулаторных учреждения. По состоянию на 2005 год в Мурманске на 10 тыс. жителей приходится 74 врача, что в полтора раза больше, чем в среднем по России. Заболеваемость в городе несколько выше, чем в среднем по России.

Физкультура и спорт 

В Мурманске расположены 296 спортивных сооружений, в том числе 2 дворца спорта, 2 крупных стадиона, 4 плавательных бассейна, 6 лыжных баз, 3 горнолыжных центра, 1 легкоатлетический манеж и 93 спортзала. В городе представлено более 50 видов спорта. Наиболее известные спортивные клубы — футбольная команда города Мурманска «Север» и команда Суперлиги по хоккею с мячом «Мурман». Ежегодно с марта 1934 года в спорткомплексе «Долина Уюта» проводится крупное спортивное мероприятие — Праздник Севера.

С 2005 года, каждое лето, в районе Кольского моста проводится ежегодный фестиваль спорта «Мурманская миля», ставший одной из визитных карточек Мурманска, в 2016 году переименован в «Гольфстрим». С каждым годом география участников ширится, а их количество неустанно растёт. К примеру, в 2011 году количество участников составило около 7,5 тысяч человек. Комплекс мероприятий включает в себя парусную регату, велоспорт, мини-футбол на песке, пляжный волейбол, скейтбординг, пейнтбол, заплыв через Кольский залив и многое другое. Главным событием спортивного праздника является легкоатлетический пробег по мосту на дистанцию 1611 метров, расстояние которого и дало название фестивалю. Помимо профессиональных спортсменов в забеге принимают участие все желающие, что делает мероприятие самым массовым. В 2012 году победители забега получили в награду автомобили (УАЗ Патриот в мужской категории и Daewoo Matiz в женской).

Достопримечательности 
В Мурманске, несмотря на его юный возраст, имеется немало достопримечательностей. В трёх районах города насчитывается более 30 памятников и мемориальных досок. Наиболее примечательны два мемориальных комплекса: памятник защитникам Советского Заполярья (мурманский Алёша) и морякам, погибшим в мирное время. Мурманский Алёша является одним из крупнейших памятников в России. Наибольшее количество достопримечательностей сосредоточены в Октябрьском округе, на площади Пять Углов и проспекте Ленина. Здесь расположено самое высокое здание в городе — восемнадцатиэтажная гостиница «Арктика», а также первый памятник Мурманска — памятник жертвам иностранной интервенции. Сердцем Ленинского округа стало озеро Семёновское, в центре которого находится фонтан. На его берегах расположен Мурманский океанариум, самый северный в мире. Своеобразными визитными карточками города стали недавно построенные мост через Кольский залив, церковь Спаса-на-водах и памятник «Ждущая».

Мурманск в произведениях искусства 
 А. М. Горький «На краю земли» (очерк, «Наши достижения», 1930, № 1).
 В. С. Пикуль «Из тупика», роман (1968).

См. также 
 Витражи Мурманска

Известные жители 

В Мурманске родились:
 Никита Алексеев, профессиональный хоккеист, правый нападающий.
 Инна Волкова, певица, участница музыкальной группы Колибри.
 Алексей Гоман, музыкант, певец, победитель конкурса «Народный артист».
 Владимир Константинов, профессиональный хоккеист, защитник, обладатель Кубка Стэнли (1997), трёхкратный чемпион мира (1986, 1989 и 1990).
 Лариса Круглова, заслуженный мастер спорта, легкоатлетка, серебряный призёр Олимпийских Игр 2004 года в Афинах.
 Сергей Курёхин, музыкант, композитор, актёр.
 Роман Ляшенко, профессиональный хоккеист.
 Ирина Мальгина, заслуженный мастер спорта, биатлонистка, чемпионка мира в смешанной эстафете 2006.
 Павел Новиков, актёр театра и кино.
 Злата Огневич, украинская певица, представительница Украины на конкурсе песни Евровидение 2013.
 Татьяна Павловская, оперная певица Мариинского театра.
 Сергей Рожков, заслуженный мастер спорта, биатлонист, неоднократный чемпион и призёр чемпионатов Мира, Европы и России.
 Алексей Семёнов, профессиональный хоккеист, защитник.
 Александр Суриков, российский государственный деятель, посол России в Белоруссии, губернатор Алтайского края 1996—2004.
 Ирина Шевчук, актриса, заслуженная артистка Украинской ССР.

В Мурманске в разное время проживали:
 Анна Богалий-Титовец, заслуженный мастер спорта, биатлонистка, многократный чемпион и призёр Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.
 Наталья Варлей, актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР.
 Алмаз Гисмеев, заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион мира по кикбоксингу.
 Владимир Каменцев, министр рыбного хозяйства СССР (1979—1986).
 Ирина Коваленко, победительница конкурса Краса России — 2001, участница конкурса Мисс Мира — 2001.
 Владимир Кузьмин, музыкант, певец, композитор.
 Вячеслав Мальцев, мастер спорта международного класса, чемпион России по зимнему виндсёрфингу.
 Андрей Некрасов, писатель, автор юмористического романа «Приключения капитана Врунгеля».
 Алексей Петухов, российский лыжник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года, заслуженный мастер спорта.
 Михаил Пуговкин, актёр театра и кино, народный артист СССР.
 Вилли Токарев, музыкант, певец, композитор.
 Вера Кетлинская, писатель, автор романа «Вечер. Окна. Люди», в котором описана жизнь её и её семьи в Мурманске эпохи революции и гражданской войны.
 Наталья Четверикова, актриса, заслуженная артистка России.

Международные отношения

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации города
 Законодательство Мурманской области
 Подробная схема города
 
 

 
Переименованные населённые пункты России
Порты России
Порты Северного Ледовитого океана
Города, основанные в XX веке
Областные центры России